Балясніков () — російське прізвище. Жіноча форма — Баляснікова.

Відомі носії 
 Балясніков Олександр Михайлович (1934—2016) — Герой Радянського Союзу
 Балясніков Олексій Іванович (1920—1986) — Герой Радянського Союзу.